Першинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Владимирская область
 Першинское сельское поселение — входит в Киржачский район

Воронежская область
 Першинское сельское поселение — входит в Нижнедевицкий район

Курганская область
 Першинское сельское поселение — входит в Белозерский район
 Першинское сельское поселение — входит в Далматовский район

Тюменская область
 Першинское сельское поселение — входит в Заводоуковский район